Un dingbat est un caractère typographique représentant un dessin.
 Un dingbat est un type de devinettes qui consiste à deviner un mot ou une expression connue à partir d'un dessin. Un dingbat est généralement constitué uniquement de lettres, chiffres et symboles typographiques.
 Un dingbat est un type d'immeuble à plusieurs appartements qui a prospéré dans la Sun Belt aux États-Unis dans les années 1950 et 1960 ; immeubles de deux ou trois étages avec des surplombs abritant un parking devant la rue.